W osiemdziesiąt dni dookoła świata – powieść Juliusza Verne’a

Filmy 
 W 80 dni dookoła świata – film z 1956
 W 80 dni dookoła świata – film z 1989
 W 80 dni dookoła świata – film z 2004

Zobacz też 
 Dookoła świata z Willym Foggiem – serial animowany zapoczątkowany w 1983